Elias Pfannenstill (ur. 26 grudnia 1990 w Amstetten) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Eisenerz. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
19 stycznia 2008 w Eisenerz zadebiutował w zawodach FIS Cupu, zajmując 24. miejsce. W sezonie 2008/2009 czterokrotnie zajmował miejsca w czołowej dziesiątce cyklu. Dwa razy: w Lauschy i Ljubnie stawał na najniższym stopniu podium.

W kolejnych dwóch sezonach nie startował w oficjalnych zawodach międzynarodowych. Do rywalizacji powrócił latem 2011, a w styczniu 2012 w Bischofshofen zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 42. pozycję. Pierwsze punkty zdobył w lutym w Iron Mountain za zajęcie 25. miejsca. W sezonie 2012/2013 dwukrotnie zajął w Pucharze Kontynentalnym miejsca w najlepszej dziesiątce. 3 lutego był 8. w Planicy, a sześć dni później zajął 5. miejsce w Iron Mountain. Marcowe konkursy cyklu w Niżnym Tagile były ostatnimi występami Pfannenstilla na arenie międzynarodowej.

W 2011 zdobył złoty medal mistrzostw Austrii w konkursie drużynowym. Wraz z Florianem Schabereiterem, Wolfgangiem Loitzlem i Davidem Zaunerem reprezentował w nim Styrię.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990